HMS Niger je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Niger (1759) 
 HMS Niger (1813) 
 HMS Niger (1846) 
 HMS Niger (1880) 
 HMS Niger (1892) 
 HMS Niger (1936) 
 HMS Niger (1944) 
 HMS Niger (1945)

Niger